Ioan Roman este numele purtat de mai multe persoane:
Ioan Roman (n. 1958), deputat român
Ioan Roman (?-?), notar, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ioan Roman (1880-1930), învățător, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ioan Roman (1881-?), preot, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ioan Roman (1888-1977), preot, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia